Orbis pictus steht für:

 Orbis sensualium pictus, ein pädagogisches Lehrbuch aus dem 17. Jahrhundert von Johann Amos Comenius
 Orbis pictus (Hallwag), Kunst-Buchreihe im Verlag Hallwag
 Orbis pictus (Film), slowakischer Film von Martin Šulík (1997) 
 Orbis pictus Latinus, lateinisches Bildlexikon
 Orbis pictus: Weltkunst-Bücherei, Kunst-Buchreihe im Ernst Wasmuth Verlag